Пестроусая лептура () — вид жесткокрылых насекомых из семейства усачей. Распространён в Азии (Китай, Япония, Россия, Монголия, Корейский полуостров) и Европе (Россия, Латвия, Украина, Белоруссия, Польша). Встречаются на лугах на цветках растений. Длина тела имаго 15—20 мм. Личинки питаются гниющей древесиной хвойных (сосны, ели, лиственницы); развиваются внутри гниющей древесины. Жизненный цикл одной особи длится 3 года.

Примечания 

Стиколептуры
Насекомые Евразии
Животные, описанные в 1817 году